Tomás López puede hacer referencia a:
 Tomás López Medel (1520-1582), letrado español especialista en derecho canónico, oidor de la Real Audiencia de los Confines;
 Tomás López de Vargas Machuca, (1730-1802), geógrafo y cartógrafo español;
 Tomás López Enguídanos, (1775-1814), grabador español;
 Tomás López Torregrosa, (1868-1913), compositor español; o
 Tomás López da Torre (1900-1936), político y abogado español.
 Tomás López (1994-), voleibolista argentino.